Die Deutsche Skeleton-Meisterschaft 2016 fand vom 27. bis 30. Dezember 2015 auf der Bobbahn von Altenberg statt. Der Wettbewerb wurde vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) veranstaltet.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wurde das Ergebnis in zwei Läufen ermittelt. Axel Jungk und Tina Hermann gewannen jeweils ihren ersten DM-Titel mit Bestzeiten in beiden Läufen. Auf die Plätze kamen bei den Männern die beiden weiteren Weltcup-Starter Christopher Grotheer und Michael Zachrau, Titelverteidiger Alexander Gassner belegte den vierten Platz. Bei den Frauen wurde Vorjahressiegerin Jacqueline Lölling Zweite vor Anna Fernstädt, die ihre erste Medaille bei nationalen Titelkämpfen erreichte.

Männer 

Am Start waren 16 Teilnehmer von 11 Vereinen.

Frauen 

Am Start waren 10 Teilnehmerinnen von 7 Vereinen.

Weblinks 
Ergebnisse (PDF-Datei, 115 kB)
Meldung auf der Website des BSD. Abgerufen am 4. Januar 2016.

2016
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Altenberg (Erzgebirge)